Іваньківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Іваньківська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Іваньківська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район